Hindley Earnshaw – postać fikcyjna, bohater powieści Wichrowe Wzgórza autorstwa Emily Brontë. Był dziedzicem majątku Earnshawów, bratem Katarzyny Earnshaw i ojcem Haretona. Zazdrosny o ojcowską miłość, nienawidził i prześladował swojego przybranego brata, Heathcliffa. Po śmierci żony popadł w nałóg alkoholowy i przegrał cały majątek.

Postacie z angielskich utworów literackich